Le patronyme Stengers (de stängers : du nl. stang : tige) : fabricant de poteaux ou de perches.

Patronyme 

 Isabelle Stengers, (1949-), philosophe belge ;
 Jean Stengers, (1922-2002), historien belge ;
 Marie-Laure Stengers, (1951-), femme politique belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme